Смоле́нцев — русская фамилия; имеет женскую форму Смоленцева.

 Смоленцев, Евгений Алексеевич (1923—2017) — советский и российский юрист, последний Председатель Верховного Суда СССР.
 Смоленцев, Лев Николаевич (1926—2004) — писатель и общественный деятель республики Коми.
 Смоленцев, Юрий Михайлович (1935—1995) — советский и российский философ, специалист по этике. Доктор философских наук, профессор.
 Смоленцева, Екатерина Вячеславовна (род. 1981) — российская хоккеистка.